

Медведчиково — присілок, Яйський округ, Кемеровська область
 Медведчиково — залізнична станція, Улан-Уденський регіон, Східносибірська залізниця